Les Mystères romains, série littéraire de Caroline Lawrence ;
 Les Mystères romains, série télévisée britannique adaptée des livres et diffusée entre 2007 et 2008.